Thomas J. Sullivan
 Thomas Sullivan (przedsiębiorca)